8 женская шахматная олимпиада проходила вместе с 23 мужской шахматной олимпиадой с 25 октября по 12 ноября 1978 года в аргентинском городе Буэнос-Айрес.

В турнире приняли участие 125 шахматисток, среди которых 7 гроссмейстеров и 22 международных мастера из 32 команд.

Были сыграны 672 партии (результаты 1-й игры были отменены) по круговой системе в 2 тура.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Количеством командных очков (КО). → 3. Коэффициентом Бергера.

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 60 минут на следующие 16 ходов.

Регламент 
32 команды были разбиты на 4 полуфинальные группы по 8 человек в каждой. Команды, занявшие два первых места, попадали в главный финал «А». Две следующие — в финал «В». Следующие две — в финал «С». Команды, занявшие место ниже шестого, попадали в финал «D».

Результаты

Полуфиналы

Группа А 

 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 запобеду шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб —победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б — Коэффициент Бергера.

Группа В

Группа С

Группа D

Финалы

Финал А

Финал В

Финал С

Финал D

Индивидуальные медали 
 Доска 1:  Майя Чибурданидзе 9 / 11 = 81,8 %
 Доска 2:  Нона Гаприндашвили 9½ / 11 = 86,4 %
 Доска 3:  Нана Александрия 8 / 10 = 80,0 %
 Резервная:  Елена Ахмыловская 10 / 10 = 100,0 %

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1978 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Спорт в Аргентине в 1978 году
Октябрь 1978 года
Ноябрь 1978 года